Tuning har flere betydninger:

 Man kan tune en knallert eller lignede, hvilket medfører at den kan køre hurtigere. Dette er dog oftest ulovligt. Se Tuning (køretøjer).
 Tuning er også et udtryk for en måde, at stemme en guitar på. Se Guitartuning.